Бабино има више значења:

Црна Гора:
 Бабино (Беране), насеље у општини Беране

Северна Македонија:
 Бабино (Демир Хисар), насеље у општини Демир Хисар, Пелагонијски регион

Бугарска:
 Бабино (Бобов Дол), насеље у општини Бобов Дол, Ћустендилска област

Пољска:
 Бабино (Подљасје), насеље у општини Хорошћ, Подљаско војводство
 Бабино (Поморје), насеље у општини Хмијелно, Поморско војводство

Бивши Совјетски Савез:
 више села у Белорусији, Русији и Украјини